La 1. Bundesliga 2009-2010 si è svolta dal 17 ottobre 2009 all'8 maggio 2010: al torneo hanno partecipato 14 squadre di club tedesche e la vittoria finale è andata per la seconda volta al Rote Raben Vilsbiburg.

Regolamento
Il campionato si è svolto in un'unica fase dove le quattordici squadre partecipanti si sono sfidate in un girone all'italiana con gare di andate e ritorno: al termine della regular season la prima classificata si è fragiata del titolo di Campione di Germania, mentre l'ultima classificata è retrocessa in 2. Bundesliga.

Squadre partecipanti

Campionato

Regular season

Tabellone

Classifica

Verdetti
  Campione di Germania 2009-10 e qualificata alla Coppa CEV 2010-11.
  qualificata alla Coppa CEV 2010-11.
  e  qualificate alla Challenge Cup 2010-11.
  retrocessa in 2. Bundesliga 2010-11.

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 2009
Pallavolo nel 2010
 2009-2010